Champeau, station du métro de Charleroi.
 Champeau, ancien nom de la commune française de Champeau-en-Morvan.
 Champeau-en-Morvan, commune française de la Côte-d'Or.

Patronyme 
 Mark Champeau (1975-1999) est un pilote de rallye automobile

Homophones 
  (page d'homonymie)